Plaats in Indonesië
 Rambat (Simpang Teritip), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat in de provincie Banka-Billiton
 Rambat (Geyer), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java